Nørreå er navnet på flere danske åer.

 Nørreå (Viborg) har sit udspring i Hald Sø vest for Viborg, og løber ud i Gudenåen ved Fladbro, nær Randers.
 Nørreå (Brønderslev) udspringer i nærheden af Jerslev, og løber ud i Ryå i Øster Hjermitslev Enge vest for Brønderslev.
 Nørreå (Sønderjylland) er en å der udspringer norvest for Haderslev i nærheden af Sommersted, og løber ud i Gram Å, som igen er et tilløb til Ribe Å.
 Nørreå (Sydslesvig) er en større pril (tidevandsrende) beliggende syd for friserøerne Før og Amrum nordfrisiske vadehav i Sydslesvig.